Het Europees kampioenschap zaalvoetbal 2003 was de vierde editie van het Europees kampioenschap zaalvoetbal. Het werd van 17 februari 2003 tot en met 24 februari 2003 gehouden in Italië.

Gekwalificeerde teams

Eindtoernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Externe link 
 UEFA.com

Voetbal in 2003
Voetbal in Italië
Europees kampioenschap zaalvoetbal
ZaalVoetbal